

Geografia 
 Iizuka – città giapponese della prefettura di Fukuoka

Personaggi 
 Iizuka – personaggio di Kenshin Samurai vagabondo

Persone 
 Hiroki Iizuka – ex calciatore giapponese
 Kunisaburo Iizuka – judoka giapponese
 Mayumi Iizuka – doppiatrice e cantante j-pop giapponese
 Naomi Iizuka – drammaturga statunitense
 Shōta Iizuka – atleta giapponese
 Shōzō Iizuka – doppiatore giapponese
 Takashi Iizuka – autore di giochi giapponese
 Takayuki Iizuka – wrestler giapponese